Клуб Депорти́во «Гвадалаха́ра» (), также известный по своему прозвищу «Чи́вас» () — мексиканский профессиональный футбольный клуб из второго по величине города страны Гвадалахары. «Гвадалахара» — один из самых популярных и титулованных клубов Мексики. До 2014 года клуб удерживал рекорд по числу выигранных чемпионатов страны. Только «Гвадалахаре» удалось выиграть четыре чемпионата подряд в 1959—1962 годах — этот период вошёл в историю мексиканского футбола под названием «Кампеони́симо». В XXI веке клуб отметился выходом в финал Кубка Либертадорес в 2010 году.

Самым принципиальным соперником в истории «Гвадалахары» является столичная «Америка». Противостояние «Америки» и «Гвадалахары» — самое важное в мексиканском футболе и носит наименование Суперкласико. Только эти две команды участвовали во всех сезонах мексиканской Примеры, ни разу из неё не вылетев.

«Гвадалахара» также знаменита благодаря своей политике привлечения в команду исключительно игроков мексиканского происхождения.

Название 
Официальное название клуба — «Гвадалахара», однако зачастую СМИ и болельщики называют команду «чи́вас» («козлы»). Это прозвище появилось в ходе сезона 1948/49, который клуб завершил на третьем месте. Один из комментаторов матча «Гвадалахары» против «Тампико» (который был болельщиком «Атласа»), состоявшегося 30 сентября 1948 года, отметил, что гвадалахарцы носились по полю словно chivas locas («чи́вас ло́кас», то есть «сумасшедшие козлы»), и не могли ничего сделать с соперником.

Изначально эта кличка использовалась как насмешка со стороны болельщиков других команд, но со временем прижилась. Спустя чуть более двух месяцев, 6 декабря 1948 года, клуб де-факто официально утвердил прозвище «чивас». «Красно-белые» вышли на поле с козлом, одетым в цвета команды. На вопрос журналиста вратарь «Гвадалахары» ответил фразой, ставшей впоследствии знаменитой и использующейся болельщиками до сих пор: «Да, мы козлы, и что? Козлы — это „Гвадалахара“!» («¡Sí, somos Chivas y qué! ¡Decir Chivas es decir Guadalajara!»).

История

Основание, первые годы 
8 мая 1906 года 16 человек, среди которых были мексиканцы, бельгийцы, французы и австриец, организовали в Гвадалахаре ФК «Унион» (), что в переводе означает «Союз». Название было взято в честь авениды (проспекта) Унион, на пересечении которой с авенидой Боске прошла первая игра новой команды. Среди основателей клуба были бельгийский агент по продажам Эдгар Эверерт, братья Рафаэль и Грегорио Ороско, которые впоследствии стали первыми президентами «Гвадалахары». Цветами «Униона» стали красный, белый и синий, и по официальной версии такой выбор был сделан под влиянием цветов флага Франции, поскольку среди основателей было много французов. Однако широко распространена версия влияния цветов флага города Брюгге, где родился Эверерт. Благодаря поддержке Эверерта в Гвадалахару были завезены футбольные мячи и бутсы из Англии, а также официальные правила из Парижа.

В 1908 году Эверерт предположил переименовать клуб в «Гвадалахару» в соответствии с европейской традицией именования спортивных команд по названию городов, в которых они базируются. Это, по мнению бельгийца, способствовало бы привлечению широкой аудитории болельщиков, которая бы отождествляла клуб с родным городом. Это предложение было поддержано и 26 февраля 1908 года «Унион» был переименован в ФК «Гвадалахара» (). Первым президентом клуба стал Рафаэль Ороско.

Любительский период (1908—1943) 
В 1908 году футбольный клуб «Гвадалахара» вступил во вновь образованную любительскую футбольную лигу Халиско. Команда выиграла первые два чемпионата, в сезоне 1909/10 её доминирование остановил «Клуб Лисео», но уже в следующем году «Гвадалахара» вновь стала первой. Затем «Лисео» ещё дважды стал победителем Лиги, но в 1914 году был расформирован. В сезонах 1914/15 и 1915/16 турнир не проводился, а затем в течение пяти лет «Гвадалахара» не могла завоевать титул, трижды в нечётные годы занимая вторые места. Четырежды подряд победу в Лиге одерживал «Атлас».

В сезоне 1921/22 команда, наконец, выиграла свой четвёртый титул, после чего не имела себе равных в Лиге ещё три года. В 1923 году в клубе решили развивать сразу несколько видов спорта, что нашло отражение в смене официального названия на современное — «Спортивный клуб „Гвадалахара“» (). На протяжении 14 лет, с 1922 по 1935 год, «Гвадалахара» разыгрывала победу в чемпионате с командой «Насьональ». На счету «Гвадалахары» было девять побед, у «Насьоналя» — пять.

В последний раз чемпионом Лиги Халиско «Гвадалахара» стала в сезоне 1937/38. Это был 13-й титул в истории клуба, по этому показателю «гвадалахарцы» почти в два раза опередили семикратного чемпиона «Насьональ». В 1943 году «Гвадалахару» пригласили во вновь образованную профессиональную футбольную лигу Мексики.

Первые годы профессионального периода (1943—1956) 
В 1943 году «Гвадалахара» впервые приняла участие в профессиональном турнире — во вновь созданном Кубке Мексики. Дебют оказался неудачным — 6 июня 1943 года подопечные Фаусто Прието уступили «Атласу» в первом же раунде со счётом 1:3. Единственный в матче гол за «Гвадалахару» на 30-й минуте забил Мануэль Косас Лопес, который, таким образом, стал автором первого клубного гола в «профессиональную эпоху».

21 октября того же года «Гвадалахара» дебютировала в первом профессиональном чемпионате Мексики с победы над «Атланте» из Мехико — 4:1. Автором первого гола в профессиональном чемпионате стал Паблотас Гонсалес. В первые годы в профессиональную эпоху «Гвадалахара» не смогла добиться каких-либо значимых результатов. В 1946 году команду возглавил венгерский специалист Дьёрдь Орт, при котором стали закладываться основы команды, ставшей одной из ведущих в стране. Команда Орта в сезоне 1947/48 сумела впервые в своей истории дойти до финала Кубка Мексики, где уступила «Веракрусу».

С 1951 по 1955 год «Гвадалахара» шесть раз занимала второе место (либо проигрывала финалы) в двух важнейших внутренних турнирах — чемпионате и Кубке Мексики. В Кубке Мексики розыгрышей 1950/51 и 1951/52 годов «красно-белые» пропускали вперёд «Атланте» (в первом случае уступив в финальной игре 0:1, а в следующем году заняв второе место в финальном этапе). Затем гвадалахарцы проигрывали в финалах столичной «Америке» — 1:1, по пенальти 2:3 в 1954 году, 0:1 в 1955 году. В чемпионате Мексики 1952 года «Гвадалахара» на одно очко отстала от «Леона», а в 1955 году команде не хватило двух очков до чемпионского результата «Сакатепека». Среди ведущих футболистов «чивас» начала 1950-х годов были Сальвадор Рейес, Крессенсио Гутьеррес и Хавьер де ла Торре, впоследствии сыгравший важную роль в истории клуба уже в качестве главного тренера. С 1951 по 1956 года команду тренировал Хосе Мария Касульо.

Золотые годы «Кампеонисимо» (1957—1965) 
Множество вторых мест лишь закалили команду, и с 1957 года «Гвадалахара» стала регулярно добиваться побед — сначала на внутреннем, а затем и на международном уровне. С 1957 по 1965 год команда выиграла семь чемпионатов Мексики, один Кубок Мексики, шесть трофеев Чемпион чемпионов (на тот момент — аналог Суперкубка страны). В 1962 году «Гвадалахара» стала первым победителем Кубка чемпионов КОНКАКАФ — главного клубного футбольного турнира для Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна. В сезоне 1962/63 команда заняла второе место в чемпионате, а также дошла до финала второго розыгрыша Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Благодаря столь удачным выступлениям этот период в истории клуба получил название «Кампеони́симо» (), то есть период «максимального количества чемпионств», или «золотой» период.

К первому титулу в 1957 году команду привёл уругвайский специалист Дональдо Росс, до 1960 года командой руководил венгерский тренер Арпад Фекете, а затем 10 сезонов подряд «Гвадалахару» тренировал Хавьер де ла Торре. Лидерами команды в эту золотую эпоху были Гильермо Сепульведа, Хосе Вильегас, Хуан Хассо, Крессенсио Гутьеррес, Франсиско «Панчо» Флорес, Рауль Арельяно, Эктор Эрнандес и Сальвадор Рейес.

Во второй половине 1960-х достижения «Гвадалахары» были эпизодическими. Команда дошла до финала Кубка Мексики в 1967 года, а в сезоне 1968/69 заняла второе место в чемпионате. Сезон 1969/1970 стал для всей Мексики довольно необычным, учитывая подготовку страны к проведению чемпионата мира. В чемпионате сезона 1969/70 календарь был уплотнён таким образом, что матчи последнего тура состоялись 28 декабря 1969 года. «Гвадалахара» с большим преимуществом выиграла этот турнир, набрав 45 очков — на шесть больше, чем у «Крус Асуля» и «Веракруса». По причине подготовки к Мундиалю в 1970 году в Мексике приняли решение провести дополнительный чемпионат, уложившийся в календарный год, в котором «чивас» уступили «Крус Асулю». Также в 1970 году «Гвадалахара» в седьмой раз завоевала трофей Чемпион чемпионов.

Кризис 1970-х и начала 1980-х годов 
Смена поколений прошла для «Гвадалахары» не очень успешно. В сезоне 1970/71 команда едва удержалась от вылета во втрой дивизион, заняв последнюю спасительную строчку в таблице вылета своей группы.

17 августа 1986 года выявление чемпиона в матче «Америка»-«Гвадалахара» на стадионе «Ацтека» закончилось уникальным случаем — судья Антонио Маркес на 71 минуте матча («Америка» вела в счёте 1:0) удалил всех 22 игроков за участие в коллективной драке. Поводом к драке послужил удар защитника гостей Кирарте форварда хозяев Эрмосильо. Матч так и не был доигран.

Новые трофеи конца XX века

XXI век 
«Гвадалахара» становилась чемпионом Мексики 11 раз. Клуб один раз выигрывал клубный чемпионат КОНКАКАФ (в 1962 году), плюс ещё 2 титула не признаны пока официально (1964, 1965). Также команда дважды доходила до полуфинала (2005, 2006) и до финала (2010) Кубка Либертадорес.

«Гвадалахара» — единственный клуб в высшей лиге в Мексике, который набирает в состав только мексиканских футболистов, принципиально не используя зарубежных легионеров. Команда ставит упор на развитие доморощенных игроков, многие из которых стали известны на мировом уровне — Хавьер «Чичарито» Эрнандес, Карлос Вела, Омар Браво, Карлос Сальсидо, Улисес Давила.

Клуб имеет огромную популярность не только в Мексике, но и в других странах Северной Америки, в частности, в США и Коста-Рике. Владелец клуба с 2002 года, Хорхе Вергара, поставил перед собой цель раскручивания бренда «Чивас» на глобальном уровне. В связи с этим он создал новый клуб «Чивас США», базирующийся в Лос-Анджелесе, который с 2005 по 2014 год выступал в MLS, высшей лиге США и Канады.

Клуб

Стадион 

«Гвадалахара» до 2010 года выступала на стадионе «Халиско», деля арену с клубом Примеры «Атлас», клубом Сегунды «УдеГ» и клубом Терсеры «Оро». Владелец клуба Хорхе Вергара Мадригаль в 2007 году начал строительство новой арены, которая первоначально должна была носить название «Чивас». 30 июля 2010 года новая арена, названная «Омнилайф» (с 2018 года называется «Акрон»), была официально открыта товарищеским матчем «Гвадалахары» против «Манчестер Юнайтед». Первый гол в истории новой арены забил Хавьер Эрнандес, причём забил он его играя за «Гвадалахару», а во втором тайме он выступал уже за свой новый клуб. Мексиканцы одержали победу со счётом 3:2.

Титулы и достижения 
Внутренние
  Чемпион Мексики (12): 1956/57, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1963/64, 1964/65, 1969/70, 1986/87, Лет. 1997, Ап. 2006, Кл. 2017
  Вице-чемпион Мексики (9): 1951/52, 1954/55, 1962/63, 1968/69, 1970, 1982/83, 1983/84, Зима 1998, Кл. 2004
  Обладатель Кубка Мексики (4): 1963, 1970, Ап. 2015, Кл. 2017
  Финалист Кубка Мексики (8): 1947/48, 1950/51, 1951/52, 1953/54, 1954/55, 1966/67, Кл. 2015, Ап. 2016
  Обладатель трофея Чемпион чемпионов Мексики (7): 1957, 1959, 1960, 1961, 1964, 1965, 1970
  Обладатель Суперкубка Мексики (1): 2016

КОНКАКАФ
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ (2): 1962 (первый победитель), 2018
 Финалист Кубка чемпионов КОНКАКАФ (2): 1963, 2007
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ (неофициально) (2): 1964, 1965

КОНМЕБОЛ
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2010
 Участник полуфинала Кубка Либертадорес (2): 2005, 2006
 Участник полуфинала Южноамериканского кубка (1): 2008

Состав 
По состоянию на 14 марта 2020 года.

|-----
! colspan="9" bgcolor="red" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#CECECE" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="blue" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский и медицинский штаб

Известные игроки (все — мексиканцы) 
Игроки сыгравшие за «Гвадалахару» более 50 матчей, были лучшими бомбардирами турниров с участием клуба, а также принимали участие в крупных международных турнирах в составе сборных своих стран:

Рекордсмены клуба

Лучшие бомбардиры клуба 
 Сальвадор Рейес — 122 гола
 Омар Браво — 108
 Эдуардо Де ла Торре — 90
 Бенхамин Галиндо — 78

Лучшие бомбардиры чемпионатов в составе клуба 
 Адальберто Лопес (21 гол) — 1953/1954
 Крессенсио Гутьеррес (19 мячей) — 1956/1957
 Сальвадор Рейес (21 гол) — 1961/1962
 Омар Браво (11 мячей) — Клаусура 2007
 Хавьер Эрнандес (10 мячей) — Бисентенарио 2010

Гвардейцы клуба

Тренеры 
Ниже представлен список главных тренеров «Гвадалахары» в профессиональный период мексиканского футбола (с 1943 года).
  Фаусто Прието 1943
  Немесио Тамайо 1943—1945
  Игнасио Авила 1945
  Хосе Фернандес Тронкосо 1946
  Дьёрдь Орт 1946—1949
  Фаусто Прието 1949—1950
  Уильям Рисайд 1950—1951
  Хосе Мария Касульо 1951—1955
  Хавьер Де ла Торре 1956
  Дональд Росс 1956—1957
  Арпад Фекете 1957—1960
  Хавьер Де ла Торре 1960—1970
  Хесус Понсе 1970
  Хавьер Де ла Торре 1970—1973
  Эктор Эрнандес 1973
  Вальтер Орменьо 1973
  Эктор Эрнандес 1973
  Хесус Понсе 1973—1974
  Эктор Риаль 1975
  Орасио Троче 1975—1976
  Хесус Понсе 1976—1977
  Диего Меркадо 1978—1979
  Карлос Милок 1979—1980
  Диего Меркадо 1980—1982
  Хесус Понсе 1982
  Альберто Герра 1982—1989
  Рикардо Лавольпе 1989
  Хесус Бракамонтес 1989—1990
  Арпад Фекете 1990
  Мигель Анхель Лопес 1990—1991
  Хесус Бракамонтес 1991—1993
  Деметрио Мадеро 1993
  Альберто Герра 1993—1995
  Освальдо Ардилес 1995—1996
  Лео Бенхаккер 1996
  Рикардо Ферретти 1996—2000
  Уго Эрнандес 2000
  Хесус Бракамонтес 2000—2001
  Хорхе Давалос 2001
  Оскар Руджери 2001—2002
  Даниель Гусман 2002
  Эдуардо де ла Торре 2003
  Ханс Вестерхоф 2003—2004
  Бенхамин Галиндо 2004—2005
  Хуан Карлос Ортега 2005
  Хавьер Аскаргорта 2005—2006
  Ханс Вестерхоф 2006
  Хавьер де ла Торре 2006—2007
  Эфраин Флорес 2007—2009
  Омар Арельяно 2009
  Франсиско Пако Рамирес 2009
  Рауль Ариас 2009
  Хосе Луис Реаль 2009—2011
  Фернандо Кирарте 2011—2012
  Игнасио Амбрис 2012
  Альберто Койоте 2012 (и. о.)
  Джон ван ’т Схип 2012—2013
  Бенхамин Галиндо 2013
  Хуан Карлос Ортега 2013
  Хосе Луис Реаль 2014
  Рикардо Лавольпе 2014
  Карлос Бустос 2014
  Рамон Моралес 2014 (и. о.)
  Рикардо Лавольпе 2014
  Карлос Бустос 2014
  Хосе Мануэль де ла Торре 2014—2015
  Матиас Альмейда 2015—2018
  Хосе Сатурнино Кардосо 2018—2019
  Томас Бой 2019
  Луис Фернандо Тена 2019—2020
  Виктор Вусетич 2020—

Президенты

Литература

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Гвадалахары»
 Сайт болельщиков